Aprochaetops är ett släkte av tvåvingar. Aprochaetops ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lövflugor
Aprochaetops